Goding bezeichnet:

 Goding, Gerichtsverhandlung im Hochmittelalter
 Goding (Gemeinde St. Andrä), Katastralgemeinde von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Siehe auch:
 Göding